Il singolare del torneo di tennis TDC'S Women's Challenger 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Madison Brengle che ha battuto in finale Tereza Mrdeža 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Michelle Larcher De Brito (secondo turno)
 Camila Giorgi (semifinali)
 Kristýna Plíšková (primo turno)
 Vesna Dolonc (secondo turno)

 Marta Domachowska (semifinali)
 Julia Boserup (primo turno)
 Victoria Larrière (primo turno)
 Margalita Chakhnašvili (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

TDC'S Women's Challenger 2012